Corneliano steht für:

 Corneliano d’Alba, eine italienische Gemeinde
 Corneliano Bertario, Ortsteil von Truccazzano in der Metropolitanstadt Mailand, Italien

Siehe auch:
 Nasalli Rocca di Corneliano
 Cornegliano